Флора Макдональд:
 Макдональд, Флора (1722—1790) — шотландская якобитка, спасительница принца Чарли Стюарта.
 Макдональд, Флора Исабель (1926—2015) — канадская государственная и общественная деятельница, министр иностранных дел Канады.